Charles Pratt kan syfta på:

* Charles Pratt, 1:e earl Camden (1714–1794), engelsk jurist och politiker
 Charles Pratt (1830–1891), amerikansk affärsman
 Charles Clarence Pratt (1854–1916), amerikansk politiker
 Charles Edward Pratt (1911–1996), kanadensisk roddare och arkitekt